E.torQ es una familia de motores para automóviles producidos desde 2011 por Fiat Group Automobiles en Campo Largo, Brasil.

Automóviles

1.6 

2011–2011 Fiat Palio (176)

2011–Presente Fiat Palio (326)

2011–Presente Fiat Punto (310)

2011–2012 Fiat Siena (176)

2012–Presente Fiat Grand Siena (326)

2012–Presente Fiat Strada (176)

2011–Presente Fiat Idea

2014–Presente Jeep Renegade (BU)

2015- Presente Fiat 500X

2016- Dodge Neon

2018 - Fiat Tipo.

1.8 

2011–Presente Fiat Linea

2011–Presente Fiat Bravo (198)

2011–Presente Fiat Punto (310)

2011–Presente Fiat Palio Weekend/Adventure (176)

2011–Presente Fiat Doblo Adventure

2011–Presente Fiat Idea

2012–Presente Fiat Strada (176)

2014-Presente Jeep Renegade

2019-Presente Fiat Argo

2019-Fiat Cronos

Véase también 
 Anexo:Motores de Fiat Group Automobiles

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de los motores E.torQ

Motores de Fiat Group Automobiles
Fiat